Отис Бардуэлл Бойз (; 13 августа 1844, Оберлин — 2 декабря 1912, Балтимор) — американский композитор, органист и музыкальный педагог.

С 1858 г. работал органистом в Кливленде. В 1861—1865 гг. учился в Лейпцигской консерватории, где его педагогами были Игнац Мошелес, Эрнст Фридрих Рихтер и Мориц Гауптман, затем короткое время занимался в Берлине в музыкальной академии Теодора Куллака. В 1865—1870 гг. работал как органист и преподавал в Кливленде, затем перебрался в Нью-Йорк. В 1888—1901 гг. преподавал в Берлине, затем в Балтиморе, где заведовал кафедрой композиции в Консерватории Пибоди. Среди учеников Бойза, в частности, Генри Холден Хасс.

Бойзу принадлежат симфония, фортепианные концерт, увертюры, хоровые и органные сочинения, песни; его творчество отмечено влиянием Франца Листа. Кроме того, он опубликовал учебник «Практическая гармония» (; 1900) и книгу «Музыка и её мастера» (; 1901).

В свободное время Бойз, как сообщалось в его некрологе, был заядлым игроком в гольф и постоянным партнёром по этой игре Дж. Д. Рокфеллера.

Источники 

Композиторы США
Академические музыканты США
Музыкальные педагоги США
Родившиеся 13 августа
Родившиеся в 1844 году
Умершие 2 декабря
Умершие в 1912 году
Персоналии по алфавиту
Преподаватели консерватории Пибоди